Ясенець — має такі значення:

 Ясенець — оліготипний рід родини Рутові (Rutaceae), підродини Toddalioideae
 Ясенець білий — багаторічна кореневищна трав'яниста рослина

Ясенець — село в Україні, Овруцькому районі Житомирської області
 Ясенець — річка в Україні

Ясенець — село, Берестейська область, Барановицький район, Городищенська сільська рада.
 Ясенець — село, Берестейська область, Ганцевицький район, Нацька сільська рада.
 Ясенець — село, Гомельська область, Мозирський район, Скригалівська сільська рада.
 Ясенець — село, Могильовська область, Осиповицький район, Вяз'ївська сільська рада.

Населені пункти та їхні частини
 Ясенець — гміна в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ясенець — село в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Ясенець — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ясенець — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ясенець — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ясенець — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ясенець — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ясенець — село в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ясенець — село в гміні Круклянки Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ясенець — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ясенець — колонія в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ясенець — лісова осада в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Ясенець — лісова осада в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки